Red River (plaats), een plaats in de Verenigde Staten
 Red River of the North, een rivier in het noorden van de Verenigde Staten en Canada
 Red River (Mississippi), een zijrivier van de Mississippi in het zuiden van de Verenigde Staten
 films:
 Red River (1948) van Howard Hawks met John Wayne en Montgomery Clift
 Red River (1988), tv-film (remake) van Richard Michaels met James Arness en Bruce Boxleitner